Гордонсвил има више значења:
 Гордонсвил (Вирџинија)
 Гордонсвил (Тенеси)